B in the Mix: The Remixes е първият ремикс албум на американската певица Бритни Спиърс, издаден на 22 ноември 2005 от Jive Records.

Албумът включва ремикси на песни от албумите...Baby One More Time (1999), Oops!... I Did It Again (2000), Britney (2001) и In the Zone (2003), както и ремикс на парчето „Someday (I Will Understand)“ от Britney & Kevin: Chaotic (2005).

Списък с песни

Оригиналнен траклист 
 Toxic (Peter Rauhofer Reconstruction Mix Edit) – 6:46
 Me Against the Music (Justice Remix) (с Мадона) – 4:01
 Touch of My Hand (Bill Hamel Remix) – 5:19
 Breathe on Me (Jacques Lu Cont's Thin White Duke Mix) – 3:55
 I'm a Slave 4 U (Dave Audé Slave Driver Mix) – 5:51
 And Then We Kiss (Junkie XL Remix) – 4:27
 Everytime (Valentin Remix) – 3:24
 Early Mornin''' (Jason Nevins Remix) – 3:38
 Someday (I Will Understand) (Hi-Bias Signature Radio Remix) – 3:46
 ...Baby One More Time (Davidson Ospina 2005 Remix) – 4:37
 Don't Let Me Be the Last to Know (Hex Hector Club Mix Edit) – 8:15
 Stronger (Mac Quayle Mixshow Edit) – 5:21
 I'm Not a Girl, Not Yet a Woman (Metro Mix) – 5:25
 Someday (I Will Understand)'' (Gota Remix) (с MCU) – 3:52

Британско издание 
 Stronger (Mac Quayle Mixshow Edit) – 5:21
 I'm Not a Girl, Not Yet a Woman (Metro Remix)	– 5:25

Японско издание 
 Someday (I Will Understand) (Gota Remix featuring MCU) – 4:42

iTunes Store делукс издание 
 Toxic (Peter Rauhofer Reconstruction Mix) (радио редактиран) – 4:30
 Touch of My Hand (Bill Hamel Dub) – 7:17
 I'm a Slave 4 U (Dave Audé Slave Driver Extended Mix) – 7:05

Албуми на Бритни Спиърс
Музикални албуми от 2005 година